Jméno a příjmení Zdeněk Moravec má více nositelů:
 Zdeněk Moravec (astronom) (* 1968) – český astronom
 Zdeněk Moravec (mykolog) (1931–2016) – český mykolog, specialista na břichatkovité (Gasterales)